Edlund ist der Familienname folgender Personen:

 Ann-Catrine Edlund (* 1959), schwedische Linguistin
 Bertil Edlund (* 1933), schwedischer Wirtschaftsprüfer, ehemals Chairman von PricewaterhouseCoopers und von 1990 bis 1992 Präsident der IFAC
 Erik Edlund (1819–1888), schwedischer Physiker und Meteorologe
 Johan Edlund (* 1971), schwedischer Sänger, Gitarrist und Keyboarder
 Lars Edlund (1922–2013), schwedischer Komponist und Kirchenmusiker
 Lars-Erik Edlund (* 1953), schwedischer Skandinavist und Dialektologe
 Lena Edlund (* 1967), schwedische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Madelaine Edlund (* 1985), schwedische Fußballspielerin
 Oskar Edlund (* 2002), schwedischer Leichtathlet
 Richard Edlund (* 1940), US-amerikanischer Spezialist für visuelle Effekte im Film